

Codici 
 DOU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Dourados (MS) (Brasile)

Persone 
 Dou Dan – pugile cinese
 Gerrit Dou – pittore olandese